Ла́йзанс () — латышская фамилия.

 Лайзанс, Евгений (род. 1983) — латвийский футболист.
 Лайзанс, Лаймонис (1945—2020) — советский футболист.
 Лайзанс, Олег (род. 1987) — латвийский футболист.
 Лайзанс, Раймонд (род. 1964) — советский и латвийский футболист.
 Лайзанс, Юрис (род. 1979) — латвийский футболист.